Tunas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tunas (kommun), Rio Grande do Sul,

Kuba 

 Las Tunas, provinshuvudstad, Las Tunas,

Nigeria 

 Tunas (ward), Jigawa, Roni,

Nordmarianerna 

 Maug Islands, ögrupp, Northern Islands Municipality, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar